Nyilas, régi magyar családnév
 Nyilas csillagkép, állatövi csillagkép
 Nyilas, az asztrológia egyik csillagjegye
 Nyilas, a Nyilaskeresztes Párt tagja
Települések
 Nyilas (Hnilec), szlovákiai település az Iglói járásban
 Nyilas (Rosztoki), ukrajnai település a rahói járásban